Enseada - acidente geográfico

Ou ainda:
Bairro de Enseada (Angra dos Reis)

Ver também
Praia da Enseada
Ensenada

Desambiguações de topônimos